TATTVA - polski zespół rockowy z Łodzi. Inspirował się takimi muzykami, jak Frank Zappa, Genesis, King Crimson, Soundgarden, Tool, Rush, Pearl Jam, Pantera, System of a Down, Pixies czy Queens of the Stone Age.

Twórczość charakteryzuje się zróżnicowanym oraz zmiennym metrum. Teksty utworów poruszają tematy egzystencjalne, społeczne, jak i religijne.

W 2020 roku skład grupy zasilił wokalista Damian Kurowski.

W 2021 był finalistą 33. Przeglądu “Wszyscy Śpiewamy na Rockowo” w Ostrowie Wielkopolskim. Był to pierwszy koncert zespołu w tym składzie. W lipcu 2021 roku zespół zdobył nagrodę główną na festiwalu “Połczyn. Festiwal Ulicy” – zespoły oceniało jury, w którego składzie znaleźli się Zbigniew Krzywański i Cezariusz Gadzina.

W marcu 2022 roku ukazał się debiutancki album zespołu "Akt I". Na wydawnictwie znalazło się 13 kompozycji.

Muzycy

Obecni członkowie

Jarosław Krzemiński - gitara prowadząca, sitar (od 2018)
Tomasz Adamus  - instrumenty klawiszowe (od 2018)
Bartosz Berski - gitara basowa (od 2018)
Przemysław Ścigała - perkusja, instrumenty perkusyjne, wokal wspierający (od 2018)

Byli członkowie

Damian Kurowski - śpiew (2020-2022)

Dyskografia

Akt I (2022)

Przypisy 

Polskie zespoły rockowe